

Patronyme 

 Didier Masset (né en 1963), ambassadeur de France au Japon, puis secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères ;
 Ferdinand Masset (1920-2014), homme politique suisse ;
 Lucien Masset (1914-2005), gymnaste français ;
 Marie-Christine Masset (née en 1961), poète et écrivain française ;
 Nick Masset (né en 1982), joueur américain de baseball ;
 Olivier Masset-Depasse (né en 1971), cinéaste belge.

Toponyme 
 Masset est le nom d'un village de Colombie-Britannique (Canada).